Кубок обладателей кубков  1975 — девятый розыгрыш второго по значимости турнира, победу в котором одержал советский клуб из  «Спартак» (Ленинград), в финале обыгравшый югославскую Црвена Звезду.

1-ый раунд

2-ой раунд 

Автоматически прошел в групповой этап четвертьфинала
  Црвена звезда (действующий чемпион)
  Спартак (Ленинград)

Четвертьфинал 
Четвертьфинал проводился по круговой системе, в которой каждая серия из двух игр составляла одну игру в зачёт.

Полуфинал

Финал

Победитель

Ссылки
FIBA European Cup Winner's Cup 1974–75

1974 год в баскетболе
1975 год в баскетболе
Кубок обладателей кубков ФИБА